Llista completa de gols marcats a la Golden Cup femenina 2007 segons jugadora i equip corresponent:

Enllaços externs 
 Estadístiques de golejadores 

Golejadores de la Tarradellas Cup 2007
Golden Cup femenina